Einzelkämpfer steht für:

 Absolventen des Einzelkämpferlehrgangs der Bundeswehr
 als figurativer Ausdruck für eigenbrötlerische Menschen, siehe Einzelgänger

Medienkultur:
 Einzelkämpfer auf See, ein Buch über den Zweiten Weltkrieg (1968) von Cajus Bekker
 Der Einzelkämpfer, US-amerikanischer Spielfilms (1978) von Al Adamson 
 Der Einzelkämpfer, Roman (1980) von Lothar Schöne
 Kriminalroman (2005) von Sinje Beck
 Episode (6. Februar 2007) der Fernsehserie In aller Freundschaft
 Hip-Hop-Album (2008) von Brisk Fingaz
 Einzelkämpfer (Dokumentarfilm), deutscher Dokumentarfilm (2013) von Sandra Kaudelka

Siehe auch: